(677) Алтье () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу Sl. Он был открыт 18 января 1909 года немецким астрономом Августом Копффом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль. Назван в честь голландской певицы Алтье Нордевир-Реддингиус (). Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,249.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Августом Копффом